Чайко́вский городской округ — муниципальное образование в Пермском крае России. 

Административный центр — город Чайковский.

В рамках административно-территориального устройства, городской округ соответствует административно-территориальной единице город краевого значения Чайковский с подчинёнными ему населёнными пунктами.

География 
Городской округ занимает площадь 2155 км². На севере граничит с Еловским, на востоке — с Куединским муниципальными округами Пермского края, на юго-востоке и юге — с Башкортостаном, на западе, юго-западе и юге — с Удмуртией.

История 
С 1924 до 1962 гг. на большей части территории современного городского округа существовал Фокинский район Уральской области, с 1934 года — Свердловской области, с 1938 года — Пермской (Молотовской) области РСФСР. В 1956 году был образован рабочий посёлок Чайковский. В 1962 году он был преобразован в город районного подчинения, а Фокинский район переименован в Чайковский район с переносом райцентра из села Фоки в этот город.

1 февраля 1963 года город Чайковский отнесён к категории городов областного подчинения, а Чайковский район был упразднён в пользу укрупнённого Куединского сельского района. В 1964 году Чайковский район был восстановлен, однако райсовет и райисполком не формировались, в связи  с чем все советы района подчинялись Чайковскому горсовету. 1 марта 1994 года Чайковский район окончательно прекратил своё существование как административно-территориальная единица: все населённые пункты бывшего района были окончательно подчинены городу областного (с 2005 года краевого) значения Чайковскому.

В рамках организации местного самоуправления с 2004 до 2018 гг. здесь функционировал Чайковский муниципальный район. В 2018 году Чайковский муниципальный район был упразднён, а все входившие в его состав поселения (городское и сельские) объединены  в единое муниципальное образование — Чайковский городской округ.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Чайковский) составляет  % от всего населения округа.

 Национальный состав
На 2002 год: русские — 86,9 %, татары — 4,8 %, удмурты — 2, 8 %.

Населённые пункты 
В состав городского округа входит 51 населённый пункт. 

В рамках административно-территориального устройства Пермского края к городу краевого подчинения Чайковскому соответственно относится 51 административно-территориальная единица, из них 1 городской населённый пункт (город), остальные — сельские населённые пункты.

Упразднённые населённые пункты
Деревня Поша.

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления на территории, подчинённой городу краевого значения, функционирует Чайковский городской округ (с 2004 до 2018 гг. — Чайковский муниципальный район).

В 2004—2018 гг. в существовавший в этот период Чайковский муниципальный район входили 10 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 9 сельских поселений:

В 2018 году Чайковское городское поселение было преобразовано в Чайковский городской округ, к которому были присоединены все остальные сельские поселения упразднённого муниципального района.

Органы власти 
Власть в городском округе осуществляется Чайковской городской Думой. Главой Чайковского городского округа и подчинённой ему Администрации Чайковского городского округа является Востриков Юрий Геннадьевич.

Экономика 
На территории городского округа представлены практически все отраслевые комплексы. Среди них — производственные подразделения крупных российских корпораций:
 ЗАО "Агрофирма "Мясо"
 ЗАО "Птицефабрика "Чайковская"
 ЗАО "Молоко"
 АО "Уралоргсинтез" Группы компаний "ЭКТОС"
 Чайковский филиал АО «Газпром бытовые системы», производитель бытовых плит и встраиваемой техники торговой марки
 Группа компаний "Чайковский текстиль" 
 ООО "Нефтегаздеталь"
 ООО "Эрис"
 ЗАО НПП "Адонис"
 ООО "Газпром Трансгаз Чайковский"
 ООО "Чайковское ППЖТ"
 Филиал ПАО РусГидро «Воткинская ГЭС»,
 Чайковская ТЭЦ-18
 ООО "Чайковский кирпичный завод" 
 Производственное отделение Филиала МРСК Урала  Пермэнерго Чайковские электрические сети
Агропромышленный комплекс является крупным сектором народного хозяйства, в состав которого входят 12 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, 15 крестьянских (фермерских) хозяйств и 8000 личных подсобных хозяйств.

См. также 
 Город Чайковский

Примечания

Ссылки 
 Сайт Администрации Чайковского муниципального района 
 Энциклопедия Пермского края, Чайковский муниципальный район

Чайковский городской округ